Список завершённых советских игровых полнометражных и короткометражных фильмов 1966 года производства, снятых для коммерческого проката, а также телефильмов, выпущенных в прокат. В списке отсутствуют неигровые и мультипликационные кинофильмы, а также телефильмы и учебные фильмы, не выходившие в прокат.

Список фильмов 

 выделены фильмы совместного производства СССР и других стран.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
 

Списки фильмов СССР по годам

1966 год в кино